Это список резолюций Совета Безопасности ООН с 1601 по 1700, принятых в период с 31 мая 2005 г. по 10 августа 2006 г.

Резолюции Совета Безопасности ООН
 1601